Волобуев Анатолий
 Волобуев, Анатолий Иванович (род. 1953) — советский футболист и украинский тренер.
 Волобуев, Анатолий Николаевич — российский криминолог и писатель.